Jégszív: a Batman rajzfilmsorozat első évadjának harmadik része
 Jégszív: Lerch István – Demjén Ferenc slágere